Червонополье — название населённых пунктов на Украине:

 Червонополье — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Червонополье — село в Березнеговатском районе Николаевской области.